Beauchemin is de naam van twee Franse plaatsen:
 52 Beauchemin (Haute-Marne), een gemeente
 39 Beauchemin (Jura), gemeente Chemin